Amsterdamse gelede trams 1G t/m 7G
 Amsterdamse gelede trams 8G
 Amsterdamse gelede trams 9G en 10G
 Amsterdamse gelede trams 11G en 12G